ORP „Bitny” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Bitny” (S-72) – ścigacz okrętów podwodnych z lat 50. XX wieku, eks-niemiecki przeciwpartyzancki ścigacz typu ZPK z okresu II wojny światowej
 ORP „Bitny” (452) – kuter torpedowy projektu 664 z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów